Himantopterus är ett släkte av fjärilar. Himantopterus ingår i familjen Himantopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Himantopterus

en:Eurypterid#List of families and genera